Олимпийская сборная Бурунди приняла участие в летних Олимпийских играх 2008 года в четвёртый раз, отправив в Пекин трёх спортсменов, выступавших в двух видах спорта - лёгкой атлетике и плавании. По итогам игр спортсмены из Бурунди не завоевали ни одной олимпийской медали.

Лёгкая атлетика 

Мужчины

Женщины

Плавание 

Женщины

Примечания 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
2000-е годы в Бурунди